Роберто Хорхе Д’Алессандро ди Нинно (; род. 28 июля 1949, Буэнос-Айрес) — аргентинский футболист, тренер. Выступал на позиции голкипера.

Биография

Карьера футболиста 
Хорхе Д’Алессандро начал карьеру в клубе «Сан-Лоренсо», в составе которого провёл шесть сезонов. В 1974 году стал игроком ФК «Саламанка». Дебют в чемпионате Испании состоялся 8 сентября 1974 года. За 10 сезонов Хорхе Д’Алессандро провёл в чемпионате Испании 242 матча. Завершил карьеру в возрасте 35 лет.

Тренерская карьера 
В конце 80-х годов работал в академии ФК «Саламанка». В 1990 году стал главным тренером команды второго дивизиона «Фигерас». В 1992 году получил приглашение от «Бетиса». В марте 1994 году стал шестым за сезон главным тренером «Атлетико Мадрид», сменив на этом посту Иселина Овехеро, отправленного в отставку после поражения 0:4 от «Сарагосы» на «Висенте Кальдерон». В том сезоне «Атлетико» финишировал на 12-м месте. В ноябре 1994 года Хорхе Д’Алессандро вновь вернулся в «Атлетико», сменив Франсиско Матурану, но уже в феврале 1995 года был отправлен в отставку.

В 1996 году вернулся в «Саламанку» в качестве главного тренера за 13 туров до финиша сезона, однако спасти команду от вылета из Примеры Хорхе Д’Алессандро не смог. В следующем сезоне Хорхе Д’Алессандро вместе с «Меридой» занял 1-е место в Сегунде. Однако закрепиться в Примере «Мериде» не удалось.

Работал также с клубами «Эльче», «Райо Вальекано», «Химнастик» Таррагона, «Уэска».

Ссылки 
 

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Сан-Лоренсо де Альмагро»
Игроки ФК «Саламанка»
Футбольные тренеры Аргентины
Тренеры ФК «Фигерас»
Тренеры ФК «Реал Бетис»
Тренеры ФК «Атлетико Мадрид»
Тренеры ФК «Саламанка»
Тренеры ФК «Мерида»
Тренеры ФК «Эльче»
Тренеры ФК «Райо Вальекано»
Тренеры ФК «Химнастик» Таррагона
Тренеры ФК «Уэска»